

Patronymes 
Rogatchiov, Rogatchev (masculin ; ) ou Rogatchiova, Rogatcheva (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Dmitri Rogatchev (1895-1963), militaire soviétique de la Seconde Guerre mondiale.
 Lioudmila Rogatchiova (1966-), athlète russe, spécialiste du 800 et du .

Voir aussi 
 Rahatchow (Rogatchev en russe), ville biélorusse de la voblast de Homiel.
 

Patronyme russe